Репинское сельское поселение — муниципальное образование в России:

Омская область
 Репинское сельское поселение — входит в Калачинский район

Саратовская область
 Репинское сельское поселение — входит в Балашовский район

Смоленская область
 Репинское сельское поселение — входит в Ярцевский район